

Persone 
 Andrea di Raviscanina (1130-1180) – cavaliere normanno, conte di Alife 
 Asclettino I Drengot (1000-1045) – cavaliere normanno, primo conte di Acerenza
 Asclettino II Drengot (...–1046) – cavaliere medievale normanno, conte d'Aversa e duca di Gaeta
 Gilberto Drengot (985-1018) – cavaliere normanno che guidò il primo gruppo di normanni avventurieri nell'Italia meridionale
 Gradilone (...–1079) – figlio di Riccardo Drengot e della moglia Fredesenda
 Osmondo Drengot (985-1018) – uno dei primi cavalieri normanni giunti come avventurieri nell'Italia meridionale
 Rainulfo di Alife (1093-1139) – nobile normanno, Conte di Alife, Caiazzo, Sant'Agata de' Goti, Telese
 Rainulfo Drengot (...–1045) – nobile normanno, che divenne il primo conte di Aversa 
 Riccardo di Raviscanina (1100-1155) –  condottiero normanno, figlio del conte Roberto di Alife e Gaitelgrima
 Roberto di Alife (1065-1115) – nobile normanno, membro della famiglia dei Drengot Quarrel
 Rodolfo Drengot (985-1020) – uno dei primi cavalieri normanni giunti come avventurieri nell'Italia meridionale

Storia di famiglia 
 Drengot Quarrel – famiglia normanna protagonista delle vicende storiche della Campania e della Basilicata